Tuzzolino ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Tuzzolino (* 1986), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tony Tuzzolino (* 1975), italo-amerikanischer Eishockeyspieler